PADT bezeichnet:
 ein Paket der PPP over Ethernet

Padt ist der Familienname von
 Sergio Padt (* 1990), niederländischer Fußballtorhüter

Abkürzung